Sette Selle può riferirsi a:
 Cima Sette Selle – montagna delle Dolomiti di Fiemme
 Rifugio Sette Selle – rifugio alpino nelle Dolomiti di Fiemme